Big John Studd (1948-1995) - pseudonimo di John William Minton, wrestler statunitense
 Big John (1955-1998) - pseudonimo di John Tate, pugile statunitense
 Big John Duncan (1958) - pseudonimo di John Duncan, chitarrista britannico